Dobrzyń nad Wisłą – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim
 Dobrzyń nad Wisłą – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim
 Dobrzyń nad Wisłą – dawna gromada w powiecie lipnowskim w województwie bydgoskim